Teufelsmauer bezeichnet

 Teufelsmauer (Totes Gebirge), 2185 m, Gipfel in der Prielgruppe des Toten Gebirges, Oberösterreich
 Teufelsmauer (Erzgebirge), Felsmassiv im Tal der Schwarzen Pockau
 Teufelsmauer (Harz), Felsriegel im Vorland des Harzes 
 Teufelsmauer (Wachau), Felsformation zwischen Spitz und St. Johann in der Wachau
 Teufelsmauer (Nordböhmen), Čertova zeď, Naturdenkmal in Nordböhmen, Tschechien
 
 den durch eine Mauer gesicherten rätischen Teil der römischen Grenzbefestigung Limes in Germanien, siehe Obergermanisch-Raetischer Limes

 Die Teufelsmauer (Buch), ein Buch von Hans Hoffmann